Yellowstone puede referirse a:

Parque nacional de Yellowstone: El primer parque nacional creado en el mundo, al oeste de los Estados Unidos;
Río Yellowstone: Afluente del Misuri;
Lago Yellowstone: gran lago en el Parque nacional de Yellowstone;
Caldera de Yellowstone: Caldera volcánica situada en el Parque nacional de Yellowstone; o
Condado de Yellowstone (Montana): Un condado del estado de Montana.